Ferizli (district) - district in Turkije
 Ferizli (stad) - stad in bovengenoemd district